Kronthal ist der Ortsname von

 Kronthal (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Kronthal (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern

und bezeichnet den
 Quellenpark Kronthal, Landschaftspark bei Kronberg im Taunus

Kronthal ist der Familienname von

 Arthur Kronthal (1859–1941), deutscher Unternehmer und Regionalhistoriker

Siehe auch:
 Kronthaler